Camille Barrère – diplomatico francese
 Georges Barrère – flautista francese
 Grégoire Barrère – tennista francese